Yakov Modestovitch Gakkel (1874-1945), un ingénieur russo-soviétique, père de Yakov Gakkel ;
 Yakov Yakovlevitch Gakkel (1901-1965), un océanographe soviétique ;
 dorsale de Gakkel, une chaîne de montagnes volcaniques sous-marines qui traverse le milieu de l’océan Arctique, nommée en l'honneur de l'océanographe Yakov Gakkel.